Гдов:

 Гдов — город в России, административный центр Гдовского района Псковской области.
 Гдов — муниципальное образование в Гдовском муниципальном районе Псковской области.
 Гдов — конечная станция на железнодорожной линии Веймарн — Гдов.

См. также 
 Гдовка